Logan Burn ist der Name folgender Bäche:

 Logan Burn (Black Sark), Dumfries and Galloway, Schottland
 Logan Burn (Glencorse Burn), Midlothian, Schottland
 Logan Burn (Taieri River), Neuseeland